Акронім «РТ» в кириличному написанні та латинкою може означати:

Кирилиця 

 РТ — рекламні технології
 РТ — репетиційне тестування
 РТ — радтаун (у грі Rust)

Географічні назви 

 РТ — Республіка Татарстан.
 РТ — Республіка Тива.
 РТ — Республіка Таджикистан.
 РТ () — Таджицька залізниця.

Техніка загального та військового призначення 

 РТ — рибальський траулер.
 РТ — радіотелефон.
 РТ — радіотелескоп.
 РТ — радіотехніка.
 РТ — регулятор температури.
 РТ — реле теплове.
 РТ — позначення радянських міжконтинентальних балістичних ракет, див. РТ-1, РТ-2, РТ-15, РТ-21 тощо.
 РТ — альтернативна назва радянської крилатої зенітної керованої ракети дальньої дії на твердому паливі (звідси — «РТ»), що розроблялася ОКБ-52 у 1959—1960 роках.

Латинка 

 РТ — Португалія.
 Pt — платина.
 Pt — пункт (поліграфічна одиниця виміру).
 .pt — Національний домен Португалії.
 PT — вільна супергарнітура від ParaType.
 PT — Playable Teaser до гри Silent Hills від Хідео Кодзими та Гільєрмо дель Торо.
 PT-91 Тварди — польський основний бойовий танк.
 PT Telekomunikasi Indonesia — телекомунікаційна компанія в Індонезії.
 PT — Тонганська паанга
 PT — від Pacific Time (також Pacific Standard Time, PST), тихоокеанський час, часова зона на заході Північної Америки. (UTC-8)
 Pt – Пістоя (провінція)
 PT — місто Престон.
 p. t. від лат. pleno titulo – повний титул.

Скорочення